Оператор

з   поліноміальними  коефіцієнтами  ,  , , , ,   зберігає  векторний  простір    
всіх  многочленів  таких, що  для деякого ,
тоді і тільки тоді, коли коефіцієнти оператора  мають наступний вигляд:

Див. також 
 Гамільтоніан
 Теорія груп

Джерела 
Соколов В.В., Алгебраические квантовые гамильтонианы на плоскости. Теоретическая и математическая физика, т.184.- 2015.- С.57--70.

Групи Лі
Алгебра